

Różne 
 Mac (z celtyckiego „syn”) – wyraz stawiany przed nazwiskiem Szkotów pochodzenia celtyckiego; także Mc.
 Mac – krótsza nazwa komputerów Macintosh
 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – polskie ministerstwo 
 merchant aircraft carrier – rodzaj uzbrojonego statku
 maximum acceptable concentration – najwyższe dopuszczalne stężenie
 membrane attack complex – końcowy produkt aktywacji dopełniacza
 minimum alveolar concentration – metoda porównywania mocy środków znieczulających
 mammalian artificial chromosome – sztuczny chromosom ssaczy
 Mycobacterium avium complex – grupa prątków z rodzaju Mycobacterium
 Manufactures d'armes de Châtellerault – francuskie zakłady zbrojeniowe
 MAC Edukacja – polskie wydawnictwo książek edukacyjnych
 MAC Budapeszt – węgierski klub hokeja na lodzie

Informatyka 
 Media Access Control (adres MAC) – podwarstwa warstwy łącza danych w modelu OSI oraz adres sprzętowy karty sieciowej
 Mandatory Access Control – sposób ochrony systemu komputerowego, procesów, danych i urządzeń przed nadużyciem
 Multiplexed Analogue Components – systemy składowe analogowe multipleksowane
 Message Authentication Code – w kryptografii kod uwierzytelniający wiadomości zapewniający integralność danych